Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2012 проходил в городе Базель (Швейцария) с 31 марта по 8 апреля 2012 года. Это 54-й по счёту турнир.

Квалификация

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты

Групповой этап 

Всё время в Центральноевропейское время (UTC+2)

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

Тай-брейк 
6 апреля — 14:00

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (веб-архив)
 Результаты и статистика чемпионата — Всемирная федерация кёрлинга

Мужчины
Март 2012 года
Апрель 2012 года
Международные спортивные соревнования в Базеле
Чемпионаты мира в Швейцарии
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии